Sarfaata Qeqertaa bezeichnet:
 Sarfaata Qeqertaa (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Sarfaata Qeqertaa (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland